Еле́на Игна́това:
 Игнатова, Елена Алексеевна (род. 1947) — русская поэтесса.
 Игнатова, Елена Леонидовна (род. 1950) — поэтесса, бард.